The Sun steht für:

 The Sun, englische Tageszeitung
 The Sun (Band), estnische Musikgruppe
 The Sun (Malaysia), englischsprachige malaysische Tageszeitung
 New York Sun (1833–1950), offizieller Name The Sun, US-amerikanische Zeitung
Siehe auch:
 Sun